Patrice Caratini (né en 1946), contrebassiste, compositeur et chef d'orchestre français ; 
 Roger Caratini (1924-2009), philosophe, écrivain, polymathe et encyclopédiste français, père de Sophie Caratini ; 
 Sophie Caratini (née en 1948), anthropologue française et mauritanienne, fille de Roger Caratini ;
 Víctor Caratini (né en 1993), joueur de baseball américain.